Sore steht für:
 ein Wort der deutschen Gaunersprache für (Hehler-)Ware, Diebesgut oder Beute, das aus Jiddisch sechoro „Ware“ entlehnt ist, siehe Rotwelsch

Sore ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Sore (Landes) im Département Landes

Sore oder Soré ist der der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Sore, Künstlername von Sore Mihalache (* 1989), rumänische Sängerin
 Ester Soré  (1915–1996), chilenische Sängerin

Siehe auch:
 
 Sore Thumb, Felsnadel im Viktorialand, Antarktika